Mario Pretto, calciatore
Luigi Pretto, dirigente sportivo